Сон разума:
 «Сон разума рождает чудовищ» — офорт Гойи
 Сон разума (мультфильм)
 Анабиоз: Сон разума
 «Сон разума» — сборник рассказов Витткоп, Габриэль
 «Сон разума» — российский фильм, артхаус (2010)